Нуук (Нук, дат. Nuuk или Godthåb Готхоб, гренл. Nuuk) — многозначный термин.

 Нуук — город, столица самоуправляемой территории Гренландия (в составе Королевства Дании), а также центр бывшей одноимённой коммуны в составе территории Западная Гренландия. 
 Нуук (стадион) — многофункциональный стадион в Нууке, Гренландия. 
 Нуук (аэропорт) — гражданский аэропорт, расположенный 3,7 километрах к северо-востоку от столицы Гренландии города Нук.

См. также 
 Нук